Буксиры проекта 90600 — российские рейдовые буксиры, разработанные ЗАО «Спецсудопроект» и строящиеся на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» в городе Отрадное Ленинградской области для отечественных и зарубежных заказчиков.

Имеют класс Российского морского регистра судоходства:KM* Ice2-Arc4 R3 AUT3 FF3 WS Tug.

История 
Суда строятся по заказу частных компаний, государственных предприятий и Военно-Морского Флота России.

История строительства 
На 2012 год, с ВМФ России было заключено три контракта:
 первый контракт на строительство пяти буксиров был подписан в ноябре 2008 года;
 второй контракт на строительство трёх буксиров — в марте 2010 года;
 третий контракт на строительство семи буксиров — 6 мая 2011 года.

Конструкция 
В конструкции буксиров проекта широко применяются импортные детали и оборудование.

Сила тяги на гаке: 23—35 т

Назначение 
Предназначены для выполнения:
 буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и прибрежных районах, соответствующих району плавания R3;
 снятия судов с мели; тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях;
 участия в операциях по ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН); размывки льда и перевозки различных грузов.

Представители 
Источник: Информация о судах проекта с сайта «Водный транспорт», Информация о судах проекта с сайта «Russian-Ships.info»

Примечания

Ссылки 
 Информационный буклет проекта завода „Пелла“.
 Буксир проекта 90600 на сайте ОАО «Ленинградский судостроительный завод „Пелла“»
 Справочная информация Российского морского регистра судоходства
 Чертежи и фото буксира на forums.airbase.ru/
 Обзор буксиров-кантовщиков Северо-Западного региона. Что идет на смену старым «Бычкам» korabel.ru

Морские буксиры
Теплоходы
Суда России
Вспомогательные корабли и суда ВМФ России